El término El rey y yo puede referirse, en esta enciclopedia:

a El rey y yo, una obra de teatro musical;
a Ana y el rey de Siam, dirigida por John Cromwell;
a El rey y yo, película de 1956, dirigida por Walter Lang, con Yul Brynner, Deborah Kerr y Rita Moreno;
a El rey y yo, una serie de televisión de 1972, de 13 episodios;
a El rey y yo, película animada de 1999, dirigida por Richard Rich;
a Anna and the King (película de 1999), dirigida por Andy Tennant.